Mainusch ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Mainusch (* 1991), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter in Tirol
 Herbert Mainusch (1929–1999), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Rainer Mainusch (* 1959), deutscher Kirchenjurist